Жанти́ль (Жанти́й; ) — термин французского происхождения.

Персоналии:
 Жантиль-Бернар (1708—1775) — французский поэт и драматург.
 Жантиль, Эмиль (1866—1914) — французский моряк, военный, колониальный администратор.
 Ле Жантиль, Жан Мишель (1938—2010) — французский режиссёр фильмов ужасов, более известный как Жан Роллен.

Топонимы:
 Порт-Жантиль () — второй по величине город Габона.

См. также 
 Лежантиль, Гийом (1725—1792) — французский астроном.
 Жантильи/Жантийи (Gentilly)
 Жанти | Джентл | Джентиле